

Patronyme 

 Jean Massard (1740-1822), graveur français ;

 Léopold Massard (1812-1889), peintre et graveur français ;
 Jules-Louis Massard (1848-1924), peintre et graveur français ;
 Jos Massard (1944-), biologiste et historien des sciences et de la médecine luxembourgeois ;
 Émile Massard (1857-1932), journaliste et homme politique français ;
 Armand Massard (1884-1971), fils du précédent, escrimeur et dirigeant sportif français ;
 Georges Massard (1906-2016), doyen masculin des Français ;
 Yves Massard (1923-1996), acteur français ;
 Robert Massard (1925-), baryton français ;
 Janine Massard (1939-), écrivaine suisse ;
 David Massard (1969-), animateur de radio français.

Toponyme 

 Piscine Armand-Massard, bassin français du  de Paris.